Габриел Гонзага-Ногейра (; род. 18 мая 1979, Рио-де-Жанейро, Бразилия) — бразильский боец смешанного стиля, выступавший в тяжёлом дивизионе Ultimate Fighting Championship в 2005—2016 годах. Бывший претендент на пояс чемпиона UFC. Прославился нокаутировав легендарного хорватского бойца, звезду японского Pride и K-1 Мирко Кро Копа, используя его же коронный удар — хай кик. Гонзага является чемпионом мира по джиу-джитсу по версии IBJJF в категории «черный пояс» в сверхтяжелом весе и призером ADCC Submission Fighting World Championship[en], двух самых престижных турниров в этом виде спорта.

Профессиональная карьера 
Первые бои Гонзаги прошли под эгидами Brazilian Gladiators, Meca, Shooto Brazil и Jungle Fight. Габриел достиг рекорда 4-1 уступив лишь будущему чемпиону UFC, Фабрисиу Вердуму.

UFC

Дебют в самой крупной ММА организации, состоялся в Ноябре 2005 года в рамках турнира UFC  56 боем против Кевина Джордана. Одержав победу, Гонзага продолжит победную серию до профессионального рекорда 7-1.

В Апреле 2007, на турнире UFC 70, в бою за звание претендента на чемпионский бой, Гонзага встретился с Мирко Кро Копом. Перешедший из Pride Мирко, уже легендарный к тому времени боец, шедший на серии из пяти побед подряд, считался явным фаворитом боя. Звёздный час Габриеля пробил в конце первого раунда, когда ему удалось нокаутировать хорвата, причём его же визитной карточкой — ударом хай-кик. Позже этот нокаут будет признан лучшим нокаутом 2007 года.

Уступив в чемпионском бою Рэнди Кутюру, Гонзага чередовал победы и поражения уступая лишь топовым бойцам таким как Джуниор дос Сантос, Трэвис Браун, Стипе Миочич.

Статистика в смешанных единоборствах 

|-
|Поражение
|align=center|17-12
|Александр Емельяненко
|TKO (удары)
|RCC: Russian Cagefighting Championship 2
|
|align=center|2
|align=center|3:43
|Екатеринбург, Россия
|
|-
|-
|Поражение
|align=center|17-11
|Деррик Льюис
|KO (удары)
|UFC Fight Night: Rothwell vs. dos Santos
|
|align=center|1
|align=center|4:48
|Загреб, Хорватия
|
|-
|Победа
|align=center|17-10
|Константин Ерохин
|Единогласное решение
|The Ultimate Fighter: Team McGregor vs. Team Faber Finale
|
|align=center|3
|align=center|5:00
|Лас-Вегас, США
|
|-
|Поражение
|align=center|16-10
|Мирко Филипович
|Техническим нокаутом (удары локтями и руками)
|UFC Fight Night: Gonzaga vs. Cro Cop 2
|
|align=center|3
|align=center|3:30
|Краков, Польша
|
|-
|Поражение
|align=center|16-9
|Мэтт Митрион
|Техническим нокаутом (удары)
|UFC on Fox: dos Santos vs. Miocic
|
|align=center|1
|align=center|1:59
|Финикс, США
|
|-
|Поражение
|align=center|16-8
|Стипе Миочич
|Единогласное решение
|UFC on Fox: Henderson vs. Thomson
|
|align=center|3
|align=center|5:00
|Чикаго, США
|
|-
| Победа
| align=center| 16-7
| Шон Джордан
| Нокаутом (удары)
| UFC 166
| 
| align=center| 1
| align=center| 1:33
| Хьюстон, США
|
|-
| Победа
| align=center| 15-7
| Дэйв Херман
| Нокаутом (удары)
| UFC 162
| 
| align=center| 1
| align=center| 0:17
| Лас-Вегас, США
|
|-
| Поражение
| align=center| 14-7
| Трэвис Браун
| Нокаутом (удары локтями)
| The Ultimate Fighter 17 Finale
| 
| align=center| 1
| align=center| 1:11
| Лас-Вегас, США
|
|-
| Победа
| align=center| 14-6
| Бен Ротвелл
| Сабмишном (удушение гильотиной)
| UFC on FX: Belfort vs. Bisping
| 
| align=center| 2
| align=center| 1:01
| Сан-Паулу, Бразилия
|
|-
| Победа
| align=center| 13-6
| Эдналдо Оливейра
| Сабмишном (удушение сзади)
| UFC 142
| 
| align=center| 1
| align=center| 3:22
| Рио-де-Жанейро, Бразилия
|
|-
| Победа
| align=center| 12-6
| Паркер Портер
| Сабмишном (удушение ручным треугольником)
| Reality Fighting: Gonzaga vs. Porter
| 
| align=center| 3
| align=center| 1:50
| Анкасвилл, США
| 
|-
| Поражение
| align=center| 11-6
| Брендан Шауб
| Единоглсное решение
| UFC 121
| 
| align=center| 3
| align=center| 5:00
| Анахайм, США
|
|-
| Поражение
| align=center| 11-5
| Жуниур дус Сантус
| Техническим нокаутом (удары)
| UFC Live: Vera vs. Jones
| 
| align=center| 1
| align=center| 3:53
| Брумфилд, США
|
|-
| Победа
| align=center| 11-4
| Крис Тачшерер
| Техническим нокаутом (удары)
| UFC 102
| 
| align=center| 1
| align=center| 2:27
| Портлэнд, США
|
|-
| Поражение
| align=center| 10-4
| Шейн Карвин
| KO (punch)
| UFC 96
| 
| align=center| 1
| align=center| 1:09
| Колумбус, США
|
|-
| Победа
| align=center| 10-3
| Джош Хендрикс
| Нокаутом (удары)
| UFC 91
| 
| align=center| 1
| align=center| 1:01
| Лас-Вегас, США
|
|-
| Победа
| align=center| 9-3
| Джастин Маккалли
| Сабмишном (кимура)
| UFC 86
| 
| align=center| 1
| align=center| 1:57
| Лас-Вегас, США
|
|-
| Поражение
| align=center| 8-3
| Фабрисиу Вердум
| Техническим нокаутом (удары)
| UFC 80
| 
| align=center| 2
| align=center| 4:34
| Ньюкасл-апон-Тайн, Англия
|
|-
| Поражение
| align=center| 8-2
| Рэнди Кутюр
| Техническим нокаутом (удары)
| UFC 74
| 
| align=center| 3
| align=center| 1:37
| Лас-Вегас, США
| 
|-
| Победа
| align=center| 8-1
| Мирко Филипович
| Нокаутом (удар ногой в голову)
| UFC 70
| 
| align=center| 1
| align=center| 4:51
| Манчестер, Англия
| 
|-
| Победа
| align=center| 7-1
| Кармело Марреро
| Сабмишном (рычаг локтя)
| UFC 66: Liddell vs. Ortiz
| 
| align=center| 1
| align=center| 3:22
| Лас-Вегас, США
|
|-
| Победа
| align=center| 6-1
| Фабиану Шернер
| Техническим нокаутом (удары)
| UFC 60: Hughes vs. Gracie
| 
| align=center| 2
| align=center| 0:24
| Лос-Анджелес, США
|
|-
| Победа
| align=center| 5-1
| Кевин Джордан
| Нокаутом (удар супермена)
| UFC 56
| 
| align=center| 3
| align=center| 4:39
| Лас-Вегас, США
|
|-
| Победа
| align=center| 4-1
| Уолтер Фэриас
| Сабмишном (залом шеи)
| Shooto Brazil: Never Shake
| 
| align=center| 2
| align=center| N/A
| Сан-Паулу, Бразилия
|
|-
| Победа
| align=center| 3-1
| Чарли Браун
| Сабмишном (остановка боя ввиду истощения соперника)
| Jungle Fight 2
| 
| align=center| 3
| align=center| N/A
| Манаус, Бразилия
|
|-
| Поражение
| align=center| 2-1
| Фабрисиу Вердум
| Техническим нокаутом (удары)
| Jungle Fight 1
| 
| align=center| 3
| align=center| 2:11
| Манаус, Бразилия
|
|-
| Победа
| align=center| 2-0
| Брэнден Ли Хинкл
| Сабмишном (удушение треугольником)
| Meca 9: Meca World Vale Tudo 9
| 
| align=center| 1
| align=center| 3:54
| Рио-де-Жанейро, Бразилия
|
|-
| Победа
| align=center| 1-0
| Сисеро Коста
| Сабмишном (удары)
| Brazilian Gladiators 2
| 
| align=center| 1
| align=center| N/A
| Сан-Паулу, Бразилия
|

Примечания 

Бойцы смешанных единоборств Бразилии